The 24K Magic World Tour is de derde wereldtournee van de Amerikaanse zanger Bruno Mars. Ter promotie van zijn album 24K Magic. In het voorjaar van 2017 begon Bruno Mars zijn tour in het Antwerpse Sportpaleis.

Achtergrond 
Op 15 november 2016 kondigde Bruno Mars een wereldtournee aan die startte in Europa en vervolgens naar Noord-Amerika ging. Meer dan één miljoen tickets werden in één dag verkocht.

Setlist 
 "Finesse"
 "24K Magic"
 "Treasure"
 "Perm"
 "Calling All My Lovelies"
 "Chunky"
 "That's What I Like"
 "Versace on the Floor"
 "Marry You"
 "Runaway Baby"
 "When I Was Your Man"
 "Grenade"
 "Locked Out of Heaven"
 "Just the Way You Are"
 "Uptown Funk"

Opmerkingen:
 Er werden tijdens de shows ook solo's gespeeld op de piano, drumstel, gitaar, en saxofoon. 
 Nothin' On You werd tijdens enkele Amerikaanse shows gespeeld.
 Af en toe bracht de zanger ook een cover van een bekende zanger/zangeres.

Shows 

Concerttournee